Berlanga ist der Familienname folgender Personen:

 Luis García Berlanga (1921–2010), spanischer Filmregisseur
 Tomás de Berlanga (1487–1551), Bischof von Panama und Entdecker der Galápagos-Inseln

Berlanga ist der Name folgender Orte:

 Berlanga (Bajadoz), Gemeinde in der Provinz Badajoz in der autonomen Gemeinschaft Extremadura in Spanien
 Berlanga de Duero, Stadt in der Provinz Soria in der autonomen Gemeinschaft Kastilien-León in Spanien
 Berlanga del Bierzo, Stadt in der Provinz León in der autonomen Gemeinschaft Kastilien-León in Spanien

Berlanga steht für:
 Berlanga (Comarca), Comarca in der Provinz Soria der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León